Elixir d'Anvers (likeur), een kruidenlikeur
 Elixir de Spa, een kruidenlikeur
 Elixir (Huygen), een muziekalbum van Michael Huygen
 Elixir (Mazur), een muziekalbum van Marilyn Mazur
 Elixir (programmeertaal), een programmeertaal
 Elixer, een geneeskracht of magisch drankje
 Elixir (Britse band), een Britse heavy metalband
 Elixir (Australische band), een Australische jazzband